Plaça del País Valencià a Aldaia
 Plaça del País Valencià a Alfafar
 Plaça del País Valencià a Alginet
 Plaça del País Valencià a Carlet
 Plaça del País Valencià a Castelló de la Plana
 Plaça del País Valencià al Puig de Santa Maria
 Plaça del País Valencià a Elx
 Plaça del País Valencià a Ènguera
 Plaça del País Valencià a Gàtova
 Plaça del País Valencià a l'Alcúdia
 Plaça del País Valencià a l'Alcúdia de Crespins
 Plaça del País Valencià a l'Eliana
 Plaça del País Valencià a Llíria
 Plaça del País Valencià a Paiporta
 Plaça del País Valencià a Picanya
 Plaça del País Valencià a Polinyà de Xúquer
 Plaça del País Valencià a Potries
 Plaça del País Valencià a Puçol
 Plaça del País Valencià a Massanassa
 Plaça del País Valencià a Marines
 Plaça del País Valencià a Mislata
 Plaça del País Valencià a Montroi
 Plaça del País Valencià a Villena
 Plaça del País Valencià a Xirivella
 L'antiga Plaça del País Valencià, avui Plaça de l'Ajuntament, a València